Тёмные алле́и:
 «Тёмные аллеи» — сборник рассказов о любви Ивана Алексеевича Бунина (1870—1953). 
 «Тёмные аллеи (рассказ)» — рассказ И. А. Бунина из одноимённого сборника рассказов.
 «Тёмные аллеи» — художественный фильм 1991 года по мотивам рассказов Ивана Бунина.
 «Тёмные аллеи» — песня DJ Smash и группы «Моя Мишель».